Le château de Chevrières peut désigner les châteaux français suivants :
 Le château de Chevrières situé à Chevrières (Loire)
 Le château de Chevrières situé à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret)